Nazwy geograficzne:
 Hajda – część miasta Jastrowie
 Hajda – przysiółek wsi Wrzosy

Osoby o tym nazwisku:
 Gerard Hajda – polski samorządowiec, inżynier i menedżer
 Kazimierz Hajda – polski polityk, samorządowiec
 Wawrzyniec Hajda – polski działacz ludowy i poeta, górnik